Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Arthrocnemum macrostachyum
 el nombre común de la planta Sarcocornia fruticosa